Benja es un diminutivo de Benjamín. Puede referirse a:

 Benja Martínez, futbolista español;
 Benjamín Belmar Moya, futbolista español;
 Benja Cremaschi, futbolista argentino-estadounidense.